Pearl Island ist der Name folgender Inseln:

in Neuseeland:
 Pearl Island (Neuseeland) vor Stewart Island

auf den Bahamas:
 Pearl Island (Bahamas)

in Bermuda:
 Pearl Island (Bermuda)

in den Vereinigten Staaten:
 Pearl Island (Idaho)
 Pearl Island (Illinois)
 Pearl Island (Indiana)
 Pearl Island (Kentucky)
 Pearl Island (Washington)